Nilomantis är ett släkte av bönsyrsor. Nilomantis ingår i familjen Iridopterygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Nilomantis